Cantus steht für:
 Cantus, in der mittelalterlichen Mehrstimmigkeit die melodisch vorgegebene bzw. zuerst erfundene Stimme
 cantus Verkehrsgesellschaft, deutsches Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Cantus-Theaterverlag, auf Bühnenwerke spezialisierter deutscher Fachverlag
 Hyundai Cantus, Fahrzeugmodell der Marke Hyundai, siehe Hyundai ix25
 CANTUS, ein Chor von Hartmut Schulze-Gerlach